Фатіх — район провінції Стамбул (Туреччина), частина міста Стамбул, що збігається з територією, яка є всередині колишніх стін Константинополя. 
 Фатіх Чакіроглу (тур. Fatih Çakıroğlu; нар. 14 квітня 1981(19810414), Стамбул) — турецький борець вільного стилю.
 Фатіх Текке (тур. Fatih Tekke, нар. 9 вересня 1977, Сюрмене) — турецький футболіст.
 Абул-Фатіх Ґорі, Абул-Фатіх Ґорі або Гіяс ад-Дін Мухаммад (*1139—1202) — 3-й володар Гурідського султанату в 1163—1202 роках. 
 Фатіх Бакір (тур. Fatih Bakir; нар. 11 березня 1977(19770311), Беледієзі, Гебзе, провінція Коджаелі) — турецький борець греко-римського стилю.
 Емнієт-Фатіх (станція метро) Розташована в західно-центральній частині району Фатіх під бульваром Аднан Мендерес. 
 Фатіх Акін (нім. Fatih Akın; нар. 25 серпня 1973, Гамбург) — німецький кінорежисер турецького походження. 
 Фатіх Атік (фр. Fatih Atık, нар. 25 червня 1984, Глезе) — французький та турецький футболіст, півзахисник клубу «Гіресунспор». 
 Башакшехір Фатіх Терім (стадіон), «Башакшехір Фатіх Терім» (тур. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu) — футбольний стадіон у місті Стамбул, Туреччина, домашня арена ФК «Істанбул Башакшехір».
 Фатіх Терім (тур. Fatih Terim, нар. 4 вересня 1953, Адана) — турецький футболіст.
 Фатіх Уцунцу (тур. Fatih Üçüncü; нар. 14 березня 1989(19890314), Самсун) — турецький борець греко-римського стилю.
 Мехмед II Фатіх (Мегмед ІІ Фатіг; Завойовник, тур. محمد الثانى Mehmed-i sānī, Lakabı el-Fatih (الفاتح), нар.30 березня 1432, Едірне — 3 травня 1481) — османський султан (1444—1446, 1451—1481 рр.), найбільший полководець свого часу.
 Мечеть Фатіх (Стамбул) (тур. Fatih Camii) у європейській частині міста у районі Фатіх на проспекті Февзі-паша у Стамбулі (Туреччина).